Комон ():

Топоним 
 Комон — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Жиронда.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Эр.
 Комон — коммуна во Франции, департамент Эна.

Фамилия 
 Комон, Арсисс де (1801—1873) — французский антиквар и археолог из дворянского рода Комонов, основатель Французского археологического общества.
 Комон, Анна Номпар де (1758—1842) — французская аристократка, любовница будущего Людовика XVIII.
 Комон, Леонард (род. 1988) — кенийский стайер.

См. также 
 Комон-л’Эванте — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия
 Комон-л’Эванте — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия
 Комон-сюр-Дюранс
 Комон-сюр-Орн
 Коммон